Норбутаев — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

 Норбутаев, Хушвакт — генерал МВД СССР, начальник областного УВД, фигурант «хлопкового дела».
 Норбутаев, Эркин — генеральный секретарь узбекской Национальной демократической партии «Фидокорлар» («Самоотверженные»).